Ян Радзиви́лл ():
 Радзивилл, Ян Бородатый (ок. 1474 1522) — государственный, военный и дипломатический деятель Великого княжества Литовского
 Радзивилл, Ян Николаевич (1492—1542) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского
 Радзивилл, Ян Ежи (1588—1625) — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Радзивилл, Ян Николай (1681—1729) — государственный деятель Великого княжества Литовского См. также